10-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 11 по 18 августа 1973 года в Букараманге (Колумбия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 11 августа: Уругвай — Венесуэла 3:2 (7:15, 8:15, 15:4, 16:14, 15:12); Чили — Аргентина 3:0 (15:10, 15:3, 15:8).
 12 августа: Чили — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:7, 15:8); Перу — Уругвай 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:1, 15:1, 15:7).
 13 августа: Перу — Венесуэла 3:0; Бразилия — Чили 3:0; Аргентина — Колумбия 3:0.
 14 августа: Уругвай — Чили 3:0 (15:9, 15:4, 15:5); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:0, 15:0, 15:1); Венесуэла — Колумбия 3:0.
 15 августа: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:3, 15:1); Уругвай — Аргентина 3:0 (15:13, 15:13, 15:8); Перу — Колумбия 3:0 (15:1, 15:0, 15:8).
 16 августа: Уругвай — Колумбия 3:0 (15:5, 15:6, 15:10); Венесуэла — Аргентина 3:2 (15:5, 13:15, 15:12, 15:17, 15:10); Перу — Чили 3:0 (15:2, 15:1, 15:4).
 17 августа: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:8, 15:6, 15:2); Перу — Аргентина 3:0 (15:1, 15:4, 15:1); Чили — Колумбия 3:0 (15:11, 15:7, 15:10).
 18 августа: Перу — Бразилия 3:0 (15:6, 15:10, 15:10).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1973 год в волейболе